Z24 peut faire référence à:
 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques, d'après la classification internationale des maladies ;
 Z 24, un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres